Кашкарово — названиенаселённых пунктов в России.

 Кашкарово — село в Зилаирском районе Башкортостана.
 Кашкарово — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Кашкарово — село в Чекмагушевском районе Башкортостана.

См. также 

 Кашкаров